Die Elitserien (Schach) 2018/19 war die 31. Spielzeit der Elitserien, der höchsten Spielklasse im schwedischen Mannschaftsschach. Meister wurde die Mannschaft des Lunds ASK. Da mit dem Titelverteidiger Malmö AS und dem SK Team Viking zwei Vereine ihre Mannschaften nach der vorherigen Saison zurückzogen, waren aus der Superettan mit dem Stockholmer Verein Wasa SK, dem Västerås Schackklubb, dem Norrköpinger Verein Schack 08 und dem SK Rockaden Umeå ausnahmsweise vier Mannschaften aufgestiegen. Während Wasa und Västerås den Klassenerhalt erreichten, mussten Schack 08 und Umeå direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Elitserien (Schach) 2018/19.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt vom 9. bis 11. November 2018, am 12. Januar, 2. Februar, 9. März sowie vom 29. bis 31. März 2019, wobei allerdings ein Wettkampf der fünften Runde bereits am 11. Januar und zwei erst am 10. März gespielt wurden, während zwei Wettkämpfe der sechsten Runde bereits am 13. Januar stattfanden. Die ersten drei Runden wurden zentral in Lidingö ausgerichtet, die letzten drei in Malmö.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim Sveriges Schackförbund

Einzelnachweise 

Sportveranstaltung in Schweden
Elitserien (Schach)
Schachveranstaltung 2018
Schachveranstaltung 2019